Переменно-влажные тропические леса — частично листопадные густые тропические леса. От влажнотропических лесов отличаются меньшим видовым разнообразием, уменьшением количества эпифитов и лиан. 
Во влажный период напоминают вечнозелёные экваториальные леса, а в засушливый большая часть деревьев остаётся без листьев, кроме представителей вечнозелёных видов  в нижних ярусах.

Переменно-влажные леса произрастают к югу и северу от влажных экваториальных лесов: в тропической части Африки, в Америке, в Индостане, на Шри-Ланке, в Индокитае, Китае, Северной и Северо-Восточной Австралии.

См. также 
 Джунгли

Ссылки 
 Леса стран Африки и Мадагаскара на сайте Ботанического сада ДВО РАН 
 2006-01-13, Sciencedaily: Deep-rooted Plants Have Much Greater Impact On Climate Than Experts Thought

Примечания 

Типы леса
Зоны растительности